Turnaje mužů i žen v pozemním hokeji na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu se konaly od 24. července do 6. srpna 2021 v Oi Seaside Park.

Turnaj mužů

Skupinová fáze 
Týmy byly rozděleny do dvou skupin po šesti národech, které hrály každý tým ve své skupině jednou. Za vítězství byly uděleny tři body, jeden za remízu. Čtyři nejlepší týmy ve skupině se kvalifikovaly do čtvrtfinále.

Skupina A

Skupina B

Vyřazovací boje

Turnaj žen

Skupinová fáze 
Týmy byly rozděleny do dvou skupin po šesti národech, které hrály každý tým ve své skupině jednou. Za vítězství byly uděleny tři body, jeden za remízu. Čtyři nejlepší týmy ve skupině se kvalifikovaly do čtvrtfinále.

Skupina A

Skupina B

Vyřazovací boje

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

2020
Pozemní hokej
Pozemní hokej v Japonsku
Pozemní hokej v roce 2021